Иоганн VIII Нассау-Зигенский (; 29 сентября 1583, Дилленбург — 27 июля 1638, Ронсе) — немецкий дворянин и военный, граф Нассау-Зигенский (1623—1638). Полный титул — граф Нассау-Зигена, Катценельнбогена, Виандена и Дица, маркиз Монте-Кабальо, барон Ронсе и Бальштайна.

Биография 
Иоганн — второй сын Иоганна VII (1561—1623), графа Нассау-Зигена (1609—1623), и графини Магдалины Вальдекской (1558—1599).

Иоганн Нассау-Зигенский получил образование в университетах Херборна, Касселя и Женевы. В 1610 году он участвовал в состав голландской армии в завоевании Юлиха.

25 декабря 1613 года, Иоганн Нассау-Зигенский открыто отрекся от кальвинизма и перешел в католичество и поступил на службу к герцогу Савойскому Карлу Эммануилу I. В сентябре 1617 года после смерти своего старшего брата Георга Эрнста (1582—1617), Иоганн стал наследником своего отца, который назначил его протестантского преемника. Когда в 1623 году умер его отец, Иоганн во главе габсбургской армии захватил графство Нассау-Зиген и начал проводить в своих владения контрреформацию.

В 1624 году граф Иоганн Нассау-Зигенскийстал кавалером Ордена Золотого руна.

В 1625 году он участвовал в осаде Бреды. Бреду защищал его двоюродный брат Юстин Нассауский, который оборонялся одиннадцать месяцев, прежде чем сдаться. Иоанн VIII Нассау-Зигенский изображен на знаменитой картине Диего Веласкеса «Сдача Бреды», где он третий слева в испанском лагере и смотрит прямо на зрителя.

В 1630 году Иоганн VIII Нассау-Зиген был захвачен голландцами, но в том же году его освободили. В 1631 года вместе с испанским губернатором Франсиско де Монкадой, 3-м маркизом Айтоны, граф Иоганн Нассау-Зигенский командовал испанско-фламандским флотом, который потерпел поражение от голландской флотилии в битве в канале Слак (Волкерак). В 1632 году граф Иоганн VIII Нассау-Зиген был взят в плен шведами, после чего его сводный брат Иоганн Мориц Нассау-Зигенский вновь принял протестантизм.

27 июля 1638 года 54-летний Иоганн VIII Нассау-Зигенский скончался в Ронсе. Ему наследовал его единственный сын, Иоганн Франц Десидератус (1627—1699), который вынужден был уступить часть графства Нассау-Зиген протестантской ветви семьи.

Брак и дети 

13 августа 1618 года в Брюсселе Иоганн Насау-Зигенский женился на принцессе-католичке Эрнестине Иоланде де Линь (1594—1668), младшей дочери принца Ламораля I де Линя (1563—1624). У них было шестеро детей:

 Мария (1619—1620)
 мертворожденная дочь (1620)
 Клара Мария (1621—1695), 1-й муж с 1634 года — её кузен принц Альбер-Анри де Линь (1615—1641), 2-й муж с 1643 года — младший брат предыдущего, принц Клод-Ламораль I де Линь (1618—1679)
 Эрнестина Шарлотта (1623—1668), вышла замуж в 1650 году за своего кузена Морица Генриха, принца Нассау-Хадамарского (1626—1679)
 Ламберта Альберта Габриелла Урсула (1625—1635)
 Иоганн Франц Десидератус (1627—1699), граф Нассау-Зиген (1638—1699).

Примечания

Литература 
 Rolf Glawischnig: Johann VIII.. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 10, Duncker & Humblot, Berlin 1974, ISBN 3-428-00191-5, S. 501 f. (Digitalisat).
 Holger Th. Gräf: Graf Johann VIII. von Nassau-Siegen (1583—1638). In: Nassauische Annalen. Bd. 119, 2008, S. 131—145.
 Ernst Joachim: Johann VIII. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 14, Duncker & Humblot, Leipzig 1881, S. 266—268.
 Otto Renkhoff: Nassauische Biographie. Kurzbiographien aus 13 Jahrhunderten (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau. Bd. 39). 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Historische Kommission für Nassau, Wiesbaden 1992, ISBN 3-922244-90-4, S. 558 f.

Нассауский дом
Графы Нассау
Родившиеся в Дилленбурге
Участники Тридцатилетней войны
Графы Нассау-Катценельнбогена